Contea di Rowan o Rowan County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Rowan (Carolina del Nord)
 Contea di Rowan (Kentucky)